Григорий Сергеевич Кириченко  (род. , Луганская область, Украина) — участник Афганской войны (1979—1989), участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации. Старший техник 1-й роты 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии 2-й гвардейской танковой армии Приволжского военного округа, старший прапорщик.

Биография 
Родился в 1954 году в Луганской области Украины. Украинец. После школы до призыва в армию работал литейщиком.

 1972 Призван в Советскую Армию. Срочную службу проходил сержантом в танковых войсках в Чехословакии. По окончании срочной службы остался в армии. Окончил школу прапорщиков, получил специальность «инструктор по вождению танков».
 1980—1988 Участник боевых действий в Демократической республике Афганистан. Участвовал в проводке автоколонн с боеприпасами, продовольствием.
 1988—1992 В звании старшего прапорщика продолжал службу в учебном центре боевой подготовки, обучал военному делу афганцев, в том числе личную гвардию президента Афганистана Наджибуллы.
 1992—1994 После вывода советских войск и распада СССР служил в армии Узбекистана. Во время гражданской войны в Таджикистане с оружием в руках защищал русское население. В 1994 году был вынужден уехать в Россию.
 С июня 1994 года Продолжил службу старшим техником роты 81-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Приволжского военного округа, расквартированного в поселке Рощинский Волжского района Самарской области.
 В середине декабря 1994 года полк был направлен на Северный Кавказ.

Подвиг 
В ночь на 1 января 1995 года участвовал в составе полка в штурме Грозного. Вошедшая в город колонна попала в засаду. Замыкающей в колонне шла БМП техпомощи Кириченко. Кириченко загнал БМП в ближайший двор, занял место наводчика и самостоятельно уничтожил пулеметную точку в доме напротив, до этого ведшую интенсивный огонь.

Затем погрузил на борт первых пятерых раненых, отвёз их в медсанбат и вернулся в бой. Под огнём противника сделал несколько рейсов в город вместе с механиком-водителем Юрием Бажайкиным и сержантом-медиком Виктором. В десантном отсеке БМП вывез в общей сложности 68 раненых солдат и офицеров своего полка и 131-й Майкопской бригады, в том числе тяжело раненого командира полка полковника Ярославцева. По приказу исполняющего обязанности командира полка подполковника Станкевича И.В. проводил колонны к Дворцу. Кроме того, экипаж вывез с поля боя 28 павших бойцов и офицеров.

2 января был тяжело ранен в руку и попал в медсанбат. При этом БМП, на которой его доставили к позициям федеральных сил, на обратном пути сгорела. Возможно, поэтому он был представлен к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.

С 1996 года старший прапорщик Кириченко в отставке. Женат. Две взрослые дочери. Проживает в Самарской области.

Награды 
В то время, когда Г. С. Кириченко находился в госпитале, на Аллее Славы кладбища в поселке Рощинский была установлена мраморная плита.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, старшему прапорщику Кириченко Григорию Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Зимой 1996 года в Кремле Президент России Б. Н. Ельцин вручил награду Г. С. Кириченко.

Примечания

Ссылки 

Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники Первой чеченской войны
Военные СССР
Военные Российской Федерации
Военные Узбекистана